Макси́м Анато́льевич Була́хтин (род. 24 июня 1971, Воркута, Коми АССР) — российский -славист, специалист в области новейшей истории Польши и международных отношений. Доктор исторических наук (2010), профессор Пермского университета.

Биография 
В 1993 году окончил исторический факультет Пермского университета, одногруппник политолога Д. Г. Красильникова. В 1993—1996 годах учился в аспирантуре исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (кафедра истории южных и западных славян). 18 марта 1997 года защитил кандидатскую диссертацию «Парламентская демократия в Польше в 1919—1926 гг.: становление, функционирование, кризис» (официальные оппоненты И. В. Михутина и Н. Ю. Жуковская).

В 1996—1999 годах — ассистент, в 1999—2004 годах — старший преподаватель, в 2004—2006 годах — доцент кафедры истории Древнего мира и Средних веков, в 2006—2011 годах — доцент кафедры новой и новейшей истории, в 2007—2011 годах — доцент кафедры государственного и муниципального управления. Доктор исторических наук с 2010 года, диссертация «Идеология и политическая практика партии „краковских консерваторов“ в 1907—1914 гг.» (официальные оппоненты О. И. Величко, А. И. Миллер, С. М. Фалькович). С 2011 года — профессор кафедры всеобщей истории (истории и археологии) и кафедры государственного и муниципального управления ПГНИУ, читает курсы «История южных и западных славян», «История международных отношений», «Геополитика», спецкурс «Теория переговоров».

Член диссертационного совета ДМ. 212. 296.04. Входил в состав редколлегии научного журнала «Ars Administrandi (Искусство управления)».

Автор около 50 научных публикаций.

Научная деятельность 
М. А. Булахтиным разрабатывается проблематика польского консерватизма в новое и новейшее время, исследуются социокультурные аспекты современных международных отношений. В сфере исследовательских интересов учёного —  как человек и политик. Совместно с исследователями МГУи Института славяноведения РАН участвует в подготовке академического издания «Политическая история Польши в XX веке».

Основные работы 

Книги
 Между политикой и моралью: краковские консерваторы в начале ХХ в. — Пермь, 2006. — 302 с.

Статьи
 Польская модель парламентской демократии образца 1921 года в критике краковских консерваторов // Вестник Пермского университета. Серия: История. 2001;
 Konflikt konserwatystów krakowskich z łacińskim Episkopatem Galicji w sprawie reformy wyborczej do Sejmu Krajowego w 1913 roku // Miscellanea. Studia Iuridica. Warszawa, 2006. T. 45. S. 31—41;
 Konserwatyści polscy a reforma ustawodawstwa wyborczego Galicji na początku XX wieku // Zeszyty prawnicze 7.1. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wydział Prawa i Administracji. Warszawa, 2007. S. 101—112;
 Краковские консерваторы и украинский политический лагерь в Галиции в начале ХХ в. // Вестник Московского университета. Сер. История. 2007. Вып. 2. С. 68-79;
 Краковские консерваторы и демократические вызовы в начале XX века // Вопросы истории. 2007. № 8. С. 145—150;
 Краковские консерваторы и польские демократы в начале XX века: от конкуренции к партнерству // Вестник Пермского университета. Серия: История. 2007;
 Русофилы и краковские консерваторы в условиях политической борьбы в Галиции на рубеже XIX- XX веков // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. Сер. Гуманитарные науки. 2007. Вып. 12. С. 47—53;
 «С русинами мы можем жить в согласии» // Родина. 2008. № 4. С. 81—82;
 К вопросу о взаимоотношениях политических партий в Галиции в начале XX века // Славяноведение. 2008. № 4. С. 18—26;
 Краковские консерваторы и межнациональные отношения в Галиции в начале ХХ в. // Вестник Московского университета. Сер. История. 2008. № 5. С. 58—64;
 Польское дворянство в оценке «Краковского консерватора» В. Л. Яворского // Вестник Пермского университета. Серия: История. 2008;
 Семья, воспитание и политика: из педагогического опыта польского консерватора В. Л. Яворского // Преподавание истории в школе: спец. выпуск. 2008. № 2. С. 7—10;
 Принципы и компромиссы: эволюция взаимоотношений «краковских консерваторов» и польских социалистов в Австро-Венгрии в начале XX века // Вестник Челябинского государственного университета. Сер. История. 2008. Вып. 27, № 34. С. 84-89;
 Краковские консерваторы и польский епископат Галиции: кризис взаимоотношений в начале ХХ в. // Известия Уральского государственного университета. Сер. 2: Гуманитарные науки. 2008. Вып. 16. № 59. С. 92—103;
 Политическая модернизация и польская элита в Галиции начала XX в.: урок для России? // Власть. 2011. № 9. С. 150—154;
 Очерк II. Канун великой войны. Россия и польский вопрос // Польша в XX веке. Очерки политической истории. М., 2012. С. 44—68;
 Внешняя политика США в зеркале общественного мнения Польши 2000-х гг. // Ars Administrandi (Искусство управления). 2012. № 2. С. 73—80;
 Борьба партии «Право и справедливость» за новую модель польской республики // Ars Administrandi (Искусство управления). 2013. № 4. С. 65—74;
 Польский консерватор Михал Бобжиньский. Портрет на фоне эпохи // Историки-слависты МГУ. Книга 10. Славянский мир профессора Матвеева. М., 2013. С. 171—188;
 Роль партии «краковских консерваторов» в организации и функционировании польского легиона австрийской армии в годы Первой мировой войны // Первая мировая война и национальный вопрос. Пермь, 2014. С. 5—11;
 Партия «Право и справедливость» о проблемах развития современного польского государства // Ars Administrandi (Искусство управления). 2014. № 4;
 Политика исторической памяти в современной Польше // Вестник Удмуртского университета. Социология. Политология. Международные отношения. 2019. Т. 3. № 4.

Примечания

Литература 
 Булахтин Максим Анатольевич // Профессора Пермского государственного университета (1916—2016) / Гл. ред. В. И. Костицын. — Пермь: Изд-во ПГНИУ, 2017. — С. 302—303.

Ссылки 
 Страница на сайте ПГНИУ

Выпускники исторического факультета Пермского государственного университета
Преподаватели историко-политологического факультета Пермского государственного университета
Полонисты России